Unionismo o Unione delle opposizioni – movimento politico belga.
 Unionismo in Irlanda – ideologia a favore del mantenimento o rafforzamento dei rapporti tra Irlanda e Regno Unito.
 Unionisti – appartenenti allo schieramento dell'Unione nella Guerra di secessione americana.